Ahmed Salah puede referirse a:
Hussein Ahmed Salah, atleta de Yibuti, especializado en maratón.
Ahmad Salah Alwan, futbolista iraquí.